Ordet "Kogleaks" er flertydigt, idet det refererer til fire forskellige slægter under Halvgræs-familien:
 Kogleaks (Bolboschoenus)
 Kogleaks (Schoenoplectus)
 Kogleaks (Scirpus)
 Kogleaks (Trichophorum)